Bartolone peut désigner :

Patronymes 

  (né en 1970), joueur italo-américain de hockey sur glace ;
 Claude Bartolone (né en 1951), homme politique français.

Toponyme 

 , village italien.

Voir aussi